

Cinema
Modesty Blaise - La bellissima che uccide – film del 1966 diretto da Joseph Losey
Modesty Blaise – film per la televisione del 1982

Geografia
 Blaise – comune francese soppresso, associato al comune di Colombey-les-Deux-Églises
 Blaise-sous-Arzillières – comune francese situato nel dipartimento della Marna
 Cirey-sur-Blaise – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Courcelles-sur-Blaise – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Guindrecourt-sur-Blaise – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Montreuil-sur-Blaise – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna
 Vaux-sur-Blaise – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Marna

Onomastica

 Blaise – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Biagio

Letteratura
Modesty Blaise – eroina dei fumetti protagonista dell'omonima serie, creata da Peter O'Donnell
Modesty Blaise – romanzo del 1965 scritto da Peter O'Donnell che racconta le avventure dell'omonimo personaggio dei fumetti creato dallo stesso autore

Persone
 André Blaise (1888-1941) – ciclista su strada belga
 Guy Blaise (1980) – calciatore lussemburghese
 Joseph Marie Blaise Coulomb (1728-1803) – ingegnere francese
 Luna Blaise (2001) – attrice e cantante statunitense
 Pierre Blaise (1952-1975) – attore francese
 Marie-Joseph Blaise de Chénier (1764-1811) – poeta, drammaturgo e politico francese

Pagine correlate
 Saint-Blaise